Забелин — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 
 Забелин, Алексей Григорьевич (род. 1949) — ректор Московской финансово-юридической академии.
 Забелин, Артём Владимирович (род. 1988) — российский баскетболист.
 Забелин, Владимир Николаевич (1921—2011) — советский лётчик-ас, участник Великой Отечественной войны и Корейской войны.
 Забелин, Вячеслав Юрьевич (1953—2016) — художник-нонконформист и поэт.
 
 Забелин, Герман Александрович (1937—1996) — советский футболист.
 Забелин, Григорий Алексеевич (1912—1962) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Забелин, Евгений Николаевич (настоящие имя и фамилия — Леонид Савкин; 1908—1943) — русский поэт, прозаик, фельетонист.
 Забелин, Иван Егорович (1820—1909) — русский историк и археолог.
 Забелин, Игорь Михайлович (1927—1986) — русский писатель и учёный-географ.
 Забелин, Иосиф Викентьевич (1833—1875) — русский фармаколог, профессор.
 Забелин, Кирилл Васильевич (1763—1823) — российский военнослужащий, полковник, герой битвы при Рагузе.
 Забелин, Кирилл Олегович (род. 2002) — белорусский футболист.
 Забелин, Леонид Васильевич (1932—2015) — советский и российский учёный-химик и государственный деятель, лауреат Ленинской премии.
 Забелин, Максим Юрьевич (род. 1977) — российский и казахстанский футболист.
 Забелин, Михаил Юрьевич (род. 1946) — азербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания. 
 Забелин, Николай Алексеевич (1902—1997) — заслуженный учитель РСФСР, краевед.
 
 Забелин, Святослав Игоревич (род. 1950) — советский и российский эколог, общественный деятель.
 Забелин, Сергей Николаевич (род. 1954) — российский машиностроитель, менеджер.
 Забелин, Феодор Фёдорович (1868—1949) — протоиерей Русской православной церкви.
 Забелин, Фёдор (1888 — не ранее 1951) — российский гимнаст.
 Забелин, Филипп Гаврилович (1874—?) — крестьянин, депутат ГД РИ II созыва.
 Забелин, Юрий Николаевич (1931—2012) — журналист, общественный и культурный деятель, продюсер.

